Lee Gang-Jin (Daejeon, 25 de abril de 1986) é um futebolista profissional sul-coreano, zagueiro, milita no Júbilo Iwata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Júbilo Iwata
Naturais de Daejeon